Сезон 2007 — 16-й сезон для «Астаны» в Суперлиге, а также 44-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Суперлига 2007

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Суперлиге

Кубок Казахстана 2007 

В этом году Астана не смогла пройти дальше 1/8 финала.

Лига Чемпионов 
Астана во второй раз участвовала в Лиге Чемпионов. Стадион в Астане не был допущен комиссией УЕФА, поэтому команде пришлось играть в Костанае.

Статистика

Индивидуальные показатели 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Общая статистика

Примечания 

2007
Астана